Espiye (district), een Turks district in de provincie Giresun
 Espiye (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Espiye